

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom

 Abdelatif Rahal, (1922-2014), diplomate et homme politique algérien ;
 Beihdja Rahal, (1962- ), musicienne algérienne ;
 Bobby Rahal, (1953- ), pilote automobile américain ;
 Graham Rahal, (1989- ), pilote automobile américain ;
 Lakhdar Rahal, (1955- ), athlète algérien ;
 Malika Rahal, (1974-), historienne ;
 Zoubir Rahal (1948-), violoniste, chanteur et compositeur algérien.

Toponymie

 Sed Rahal, commune de la wilaya de Djelfa en Algérie ;